Императорска гвардия е термин за лична гвардия (охранителна войска) на император (или подобен по ранг владетел). Може да се отнася за някое от следните понятия.
 Императорска гвардия в Руската империя (XVIII – XX век)
 Императорска гвардия (Наполеон I) в Първата френска империя (XIX век)
 Императорска гвардия (Наполеон III) във Втората френска империя (XIX век)
 Императорска гвардия в Бразилската империя (XIX век)
 Императорска гвардия в Японската империя (XIX – XX век)
 Шахска гвардия в Иран (XX век)

Подобни 
Такава функция изпълняват също военни формирования и воини с други названия.
 Безсмъртни в Персийската империя
 Теракотена армия в Древен Китай
 Преторианска гвардия в Древен Рим
 спатарии в Древен Рим и Византия
 схоли в Древен Рим и Византия
 еничари в Османската империя
 балтаджи в Османската империя

Гвардия